Долнени:

 Долнени — село в Республике Македония, административный центр общины Долнени в Пелагонийском регионе страны.
 Долнени — община в Республике Македония.